Paul Rogers (1917-2013) – brytyjski aktor
 Paul Rogers (1921-2008) – amerykański polityk
 Paul Rogers (ur. 1973) – australijski koszykarz

Zobacz też 
 Paul Rodgers